Raumfahrt bezeichnet:
 Raumfahrt, Reisen oder Transporte in oder durch den Weltraum
 Raumfahrt (Sänger), Sachbuch von Eugen Sänger (1963)

Siehe auch:

 bemannte Raumfahrt